

Patronyme 
 Jeanne-Louise-Françoise de Sainte-Amaranthe (1751-1794) née Desmier D'Archiac  à Saintes, salonnière française ;
 Charlotte-Rose-Émilie de Sainte-Amaranthe (1775-1794), sa fille ;
 Louis de Sainte-Amaranthe (1777-1794), son fils 
 Tous les trois guillotinés, d'abord les enfants ensuite la maman. en 1794 place de Grève et sont aujourd'hui au cimetière de Picpus à Paris